Людовик, герцог:
 Людовик, герцог Бургундский
 Людовик, герцог Ангулемский